Prinzenpark steht für:

 Prinz-Albrecht-Park in Braunschweig
 Prinzenpark, der größte statistische Bezirk in Braunschweig im Stadtbezirk Östliches Ringgebiet
 Prinzenpark (Karlsfeld), Stadtpark in Karlsfeld, Oberbayern
 Parc des Princes, Fußballstadion in Paris, siehe Prinzenparkstadion